Метаболи́ты (от , metabolítes) — продукты метаболизма каких-либо соединений.

Метаболиты бывают первичными, вторичными, промежуточными (подвергающимися дальнейшим биотрансформациям) и конечными, не подвергающимися дальнейшей биотрансформации и выделяемыми из организма с мочой, калом, потом, выдыхаемым воздухом и др...

Первичные метаболиты 

Первичными метаболитами называют молекулы, присутствующие во всех клетках организма и необходимые для жизнедеятельности. Они делятся на четыре категории:
 Углеводы
 Белки
 Липиды
 Нуклеиновые кислоты
Пример: глюкоза — первичный метаболит, основной и наиболее универсальный источник энергии в организме человека и животных.

Вторичные метаболиты 
Вторичные метаболиты — молекулы, встречающиеся не во всех клетках и не у всех видов живых организмов.

Пример: ментол — вторичный метаболит растений семейства яснотковые.

См. также 

 Метаболомика

Метаболизм